363 км, 363-й киломе́тр — топоним в СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 363 км, Железнодорожная Казарма 363 км   — населённый пункт (тип: станция) в Алейском районе Алтайском крае России. Входит в состав Урюпинского сельсовета.
 363 км, Будка на 363 км МКЖД  — упразднённый населённый пункт в Орловской области. Входил в Мценский уезд (до 1924), Воинская волость, Орловский уезд (1924-1928), Становской с/с (1926), Мценский район. Население: 4 чел. (1926), 1 двор (1926). 
 363 км, Железнодорожная будка 363 км — упразднённый населённый пункт,  Смоленский район,  Смоленская область.